Michel Favre, scultore svizzero
Michel Favre, hockeista italiano